Luhtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Luhtasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,56, long 26,16),  (1 ha)
2. Luhtasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,44, long 25,31),  (3 ha)
3. Del av Karvasalo,  (1,8 km²)
4. Luhtasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (7 ha)
5. Luhtasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
6. Luhtasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,36, long 29,53),  (3 ha)
7. Luhtasaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,30, long 25,59),  (3 ha)
8. Luhtasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,18, long 26,19),  (1 ha)
9. Luhtasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (7 ha)
10. Del av Selkäsaari och Pappilanhieta,  (1,4 km²)
11. Luhtasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,96, long 23,67),  (5 ha)
12. Luhtasaari (ö i Suolisvuono),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar